Kim Minszok (1979–), dél-koreai úszó
 Kim Minszok (1990–), dél-koreai színművész
 Kim Minszok (1990–), dél-koreai énekes, Xiumin művésznéven az EXO együttes tagja
 Kim Minszok (1992–), dél-koreai asztaliteniszező
 Kim Minszok (1993–), dél-koreai birkózó
 Kim Minszok (1993–), dél-koreai műkorcsolyázó
 Kim Minszok (1999–), dél-koreai gyorskorcsolyázó